В соревнованиях по кёрлингу на зимних Олимпийских играх 2018 года смогли принять участие 116 спортсменов, которые соревновались в трёх дисциплинах. Каждая страна могла быть представлена не более чем 6 мужчинами и 6 женщинами. Впервые в программу соревнований были включены соревнования среди смешанных пар.

Правила квалификации 
По 8 сборных в каждой из трёх дисциплин отбираются по результатам двух последних предолимпийских чемпионатов. Для определения обладателей ещё двух путёвок в мужском и женском турнире проводится финальный квалификационный турнир, в который попадают сборные, принимавшие участие в зачётных мировых первенствах. Хозяева соревнований имеют гарантированные места в каждой дисциплине.

Система начисления очков 
Квалификационные очки начислялись командам в зависимости от мест, занятых ими на чемпионатах мира:

На чемпионатах мира Шотландия, Англия и Уэльс выступают отдельными командами, а на Олимпийских играх — общей командой Великобритании. Согласно договорённости между федерациями кёрлинга этих стран, в олимпийский зачёт идут результаты команды Шотландии.

Квалификационные соревнования

Результаты квалификации

Мужчины

Женщины

Смешанные пары

Ссылки 
  Правила квалификации  

Квалификация на зимние Олимпийские игры 2018